Juknevičius ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet von Jukna.

Weibliche Formen 
Juknevičiūtė (ledig)
Juknevičienė (verheiratet)

Personen 

  Zenonas Juknevičius (* 1949),  Rechtsanwalt und ehemaliger  Justizminister 

Litauischer Personenname
Familienname